Abendglocken steht für:
 Abendgeläut, siehe Angelusläuten.
 Abendglocken (1986), jugoslawisches Filmdrama.
 Abendglocken (1988), chinesischer Film von Wu Ziniu.
 Abendglocken (Lied), (Вечерний звон) russisches Lied von Iwan Iwanowitsch Koslow nach Thomas Moore.
 Abendglocken (Klavierstück), Klavierstück von Juan María Solare.